Лаврино́вич — українське прізвище, утворене від імені Лаврін

Персоналії 
 Даріуш Лавринович — литовський баскетболіст, центровий.
 Лавринович Олександр Володимирович ( 1956) — український державний і громадський діяч.
 Лавринович Микола — український громадсько-політичний діяч. Посол Галицького сейму 1-го та 2-го скликань.